Alex Diehl (1987-), chanteur allemand ;
 August Diehl (1976- ), un acteur allemand ;
 Charles Diehl (1859-1944), un historien français, spécialiste de l'Empire byzantin ;
 Gaston Diehl (1912-1999), un réalisateur, journaliste, professeur d'histoire de l'art et critique d'art français ;
 John Diehl (1950- ), un acteur américain ;
 Guida Diehl (1868-1961), une enseignante et pédagogue allemande ;
 René Diehl (1912-1980), un archéologue et industriel français ;
 Volker Diehl (1963-2022), un coureur cycliste allemand ;
 William Diehl (1924-2006), un écrivain américain, auteur de roman policier et de thriller juridique ;

Entreprises
 le groupe Diehl, un conglomérat d'entreprises allemandes, dans les domaines de la métallurgie, de la métrologie, de la défense et des équipements aéronautiques ;
 Diehl BGT Defence, une entreprise allemande, fabricant de missiles et de munitions.